„Chevalier” () se poate referi la:
Albert Chevalier (1861–1923), actor comic engez
Auguste Jean Baptiste Chevalier (1873–1956), botanist francez
Étienne Chevalier (~1410–1474), nobil francez, trezorier
Jay Chevalier (* 1936), muzician american
Jules Chevalier (1824–1907), preot și autor francez
Lorenz Chevalier (1810–1889), politician liberal german
Lucas Chevalier-Girod (* 1976), schior francez
Marcel Chevalier (* 1921), ultimul călău francez
Maurice Chevalier (1888–1972), actor și cântăreț francez
Michael Chevalier (* 1933), actor german
Michel Chevalier (1806–1879), economist francez
Roberto Chevalier (* 1952), actor italian
Teddy Chevalier (* 1987), fotbalist francez
Tracy Chevalier (* 1962), scriitoare americană

Vezi și 
Clasă din ordinul francez Legiunea de onoare
Clasă din ordinul francez Ordinul Național de Merit
Crac des Chevaliers, sau Cetatea Cavalerilor Ospitalieri din Siria